мірі (miri arazi) — адміністративний термін на позначення власності держави й доходів.
 Мірі (малай. Miri, джаві: ميري‎‎, кит. 美里) — місто в Малайзії, у штаті Саравак, на острові Борнео.